Simeulue (wyspa)
 Simeulue (kabupaten)
 Simeulue (lud)
 język simeulue